The Other Side ("l'altro lato", in lingua inglese) può riferirsi a:

Cinema 
The Other Side – film del 1922 diretto da Hugh Dierker
 Fuga dall'Inferno - L'altra dimensione dell'amore (The Other Side) – film del 2006 diretto da Gregg Bishop
 The Other Side – film del 2011 diretto da David Michaels
 The Other Side – film del 2015 diretto da Roberto Minervini
 The Other Side – film del 2020 diretto da Tord Danielsson e Oskar Mellander

Musica

Album 
 The Other Side – album di Eva Cassidy del 1992
 The Other Side – album di Charlie Major del 1993
 The Other Side – album di Alastis del 1996
 The Other Side – album dei The Outhere Brothers del 1998
 The Other Side – album dei The Abyss del 1994
 The Other Side – album di Hevia del 2000
 The Other Side – album di Lucky Dube del 2003
 The Other Side – album dei Godsmack del 2004
 The Other Side – album di Ljudmila Djakovska del 2005
 The Other Side – album di Chris Hillman del 2005
 The Other Side – album di Billy Ray Cyrus del 2003
 The Other Side – album di Cassie del 2010
 The Other Side – album dei Tonight Alive del 2013

Singoli 
 The Other Side – singolo degli Aerosmith del 1989
 The Other Side – singolo dei Toto del 1992
 The Other Side – singolo dei Sirenia del 2007
 The Other Side – singolo dei Pendulum del 2008
 The Other Side – brano di Bruno Mars del 2010
 The Other Side – singolo degli Evanescence del 2012
 The Other Side – singolo di Jason Derulo del 2013
 The Other Side – singolo degli Alter Bridge del 2017
 The Other Side – singolo di SZA e Justin Timberlake del 2020

EP 
 The Other Side – EP di Kate Voegele del 2003

Televisione 
 L'altra faccia (The Other Side) – episodio della quarta stagione di Stargate SG-1